Бёртт, Бертт — фамилия.
 Бёртт, Бен (род. 1948) — звуковой дизайнер, сценарист, режиссёр, монтажер и звуковой актер. 
 Бёртт, Стив (род. 1984) — украинский баскетболист американского происхождения,